Кијевац може бити:

 Кијевац (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Кијевац (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица, Пчињски округ, Република Србија